Borschtschiw (ukrainisch ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

Stadt:
 Borschtschiw in der Oblast Ternopil

Dörfer:
 Borschtschiw (Schytomyr) in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr
 Borschtschiw (Snjatyn) in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Snjatyn
 Borschtschiw (Baryschiwka) in der Oblast Kiew, Rajon Baryschiwka

 bis 2021 der Name des Dorfes Borschiw (Боршів) in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw